Villarta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarta (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villarta (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar